Bolszoj brat (ros. Большой брат), (Big Brother) – rosyjska edycja programu Big Brother, prowadzona przez Ingeborge Dapkūnaitė Wyprodukowano tylko 1 edycję, której premiera odbyła się 10 maja 2005 roku. Program emitowała telewizja TNT.

1 edycja 
1 edycja Big Brothera w Rosji wystartowała 10 maja 2005, a zakończyła się 5 sierpnia 2005 (88 dni).

 Uczestnicy
 Anastasija Jagajłowa – (zwyciężczyni) 
 Olesia Ostapienko – 2 miejsce 
 Siergiej Jewsikow – 3 miejsce  
 Wasilij Pieczen – ochotnik do domu 
 Jewgienija Szwiec – 4 miejsce  
 Dmitrij D – 5 miejsce  
 Iwan – 6 miejsce  
 Anastasy G – 7 miejsce  
 Dmitrij Z – 8 miejsce  
 Hope – 9 miejsce  
 Galina – 10 miejsce 
 Arkadij – 11 miejsce  
 Anna – 12 miejsce  
 Olesia P – 13 miejsce  
 Wanessa – 14 miejsce  
 Gieorgij – (odpadł 9 dnia)
 Anton – (odpadł 3 dnia)

Przypisy 

Rosja
Telewizja w Rosji